Espert puede referirse a:

Personas y personajes 
 Francisco Puig-Espert (1892-1967), político español.
  Núria Espert (1935-), actriz española.
  Joaquín Espert Pérez-Caballero (1938-), político español.
 Ángel Nogales Espert (1941-2012), médico español.
 José Luis Espert (1961-), economista argentino.

Instituciones y organizaciones 
 Espert S.A.